

Geografia 
 José Domingo Ocampos – centro abitato del Paraguay

Sport 
 Felipe Ocampos (1963) – ex giocatore di calcio a 5 paraguiano
 Lucas Ocampos (1994) – calciatore argentino
 Zenón Franco Ocampos (1956) – scacchista paraguaiano